Bellisariao ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bellisario (* 1956), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Anchorage-Juneau
 Donald P. Bellisario (* 1935), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur
 Michael Bellisario (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Troian Bellisario (* 1985),  US-amerikanische Filmschauspielerin